Варкови́цкая — женская форма фамилии .

Известные носители 
 Варковицкая, Александра Яковлевна (род. 1945) — российский физик, дочь Л. А. Варковицкой.
 Варковицкая, Лидия Моисеевна (1892—1975) — советский литератор, редактор и мемуарист; мать Л. А. и В. А. Варковицких.
 Варковицкая, Людмила Александровна (1913—1987) — советский лингвист, педагог-методист, фольклорист.

См. также 
 Варковицкая гмина — гмина во II Речи Посполитой